Oberkirch peut désigner  :
 Oberkirch, ville allemande du Bade-Wurtemberg.
 Oberkirch, commune suisse du canton de Lucerne.
 L'Oberkirch, monument d'Obernai (Bas-Rhin).
 Alfred Oberkirch (1876-1947), homme politique français.